Buku Mera oder Bucumera steht für:

 Buku Mera, osttimoresischer Ort im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá
 Bucumera, osttimoresische Aldeia im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá
 Foho Buku Mera, osttimoresischer Berg im Suco Leorema, Gemeinde Liquiçá